Le championnat du monde de snooker 1980 a lieu du 22 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  

Meilleur break :  £ 

Maximum break :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (11) 
136, 116 Steve Davis
136 Kirk Stevens
123, 104 Doug Mountjoy
122 Alex Higgins
119, 114 Cliff Thorburn
108 John Spencer
106 Fred Davis
101 Bill Werbeniuk

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1980
Snooker
Snooker 1980
Sport en Angleterre en 1980
Snooker en 1980
Sport en avril 1980
Sport en mai 1980